Praia do Canto - em Vitória, no Espírito Santo
 Praia do Canto (Balneário Camboriú)
 Praia do Canto (Búzios)
 Praia do Canto (Itapema)

Desambiguações de praias